Carl Perkins’ Greatest Hits — четвёртый альбом американского певца Карла Перкинса. Пластинка не является сборником, как может показаться из названия: в альбом вошли специально записанные песни, часть из них старые рок-н-роллы; другая часть — новые композиции в стиле кантри. Половина песен альбома не были хитами собственно Перкинса. Альбом занял 32-е место в хит-параде категории «кантри», став, таким образом, не только первой долгоиграющей пластинкой певца, попавшей в американский хит-парад, но и самой успешной (все остальные альбомы Перкинса либо вообще не попадали в «Биллборд», либо занимали места гораздо ниже).

Обзор 
После пребывания на лейбле Dollie Records в 1966—1968 гг. и выпуска синглов и альбома, не вызвавших большого интереса, Перкинс вернулся Columbia Records, где он записывался в 1958—1963 гг. Первым новым синглом стала «Restless», занявшая 20-е место в хит-параде категории «кантри». Альбом включает новые записи таких ранних хитов певца, как «Blue Suede Shoes», «Honey Don’t», «Matchbox», «Boppin’ the Blues» и «Your True Love», а также кавер-версию «Mean Woman Blues», которую в своё время записывали Элвис Пресли и Джерри Ли Льюис.

На обратной стороне конверта помещены текст и стихотворение, посвящённое Перкинсу, написанные Джонни Кэшем. Кэш и Перкинс были в своё время коллегами по лейблу Sun, а к 1969 году Перкинс вошёл в концертное шоу Кэша. Для альбома Перкинс записал один из ранних хитов Кэша «Folsom Prison Blues», а Кэш в свою очередь записал композицию Перкинса «Daddy Sang Bass» с данного альбома, которая стала хитом в исполнении Кэша в 1968 году. В 1974 году альбом был переиздан в другой обложке.

Список композиций 
 Blue Suede Shoes (2:20)
 Matchbox (2:25)
 Mean Woman Blues (2:11)
 Turn Around (2:52)
 Folsom Prison Blues (2:33)
 Daddy Sang Bass (2:15)
 Boppin’ the Blues (2:26)
 Honey Don’t (2:51)
 That’s Right (2:49)
 Your True Love (2:00)
 Restless (2:44)

Альбомные синглы 
 Restless / 11-43 (1968)

Примечания 

Альбомы Карла Перкинса